Роза вітрів у метеорології — векторна діаграма, що характеризує режим вітру
 Роза вітрів у картографії та геральдиці — картографічне позначення основних географічних азимутів сторін горизонту у вигляді зірки.
 «Роза вітрів» — оперета Б. А. Мокроусова.
 «Роза вітрів» — музичний фестиваль.
 «Роза вітрів» — українська чартерна авіакомпанія.

Див. також 
 Віндроза — пристрій у вигляді вертушки на шатрових вітряках і пальтраках для автоматичної орієнтації проти вітру.